Morrow County er navnet på 2 counties i USA:

 Morrow County, Ohio
 Morrow County, Oregon